Hagman är ett svenskt efternamn. Offentlig statstik tillgänglig i juni 2018 uppger att 3671 personer med namnet Hagman var bosatta i Sverige.
I Finland var 768 personer med namnet bosatta.

Personer med efternamnet Hagman
 Alexander Hagman (född 1975), hardcore- och punkmusiker
 Anton Hagman (född 1998), sångare

 Britt Hagman, flera personer
 Britt Hagman (hembygdsforskare) (född 1932)
 Britt Hagman (skådespelare) (1927–2015), barnskådespelare och journalist

 Carl Hagman (1890–1949), skådespelare, sångare och komiker
 Carl Hagman (operasångare)  (1864–1921)
 Carl-Johan Hagman (född 1966), sjörättsjurist och företagsledare
 Clara Hagman (född 1991), sångerska

 Daniel Hagman (död 1777), arkitekt och byggmästare

 Emy Hagman (1906–1976), skådespelare

 Gerd Hagman (1919–2011), skådespelare
 Gudrun Hagman (född 1928), konstnär

 Hampus Hagman  (född 1987), politiker, kristdemokrat

 Johan Hagman  (född 1981), fotbollsmålvakt
 Josef Hagman (1885–1948), egnahemsdirektör
 Justus Hagman (1859–1936), skådespelare

 Kaj Hagman (1916–2003), finländsk journalist
 Konrad Hagman (1859–1938), statsvetare

 Larry Hagman (1931–2012), amerikansk skådespelare
 Lars Johan Hagman  (1858–1940), fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 Lucina Hagman (1853–1946), finländsk pedagog, skriftställare och kvinnosakskvinna

 Mia Hagman (1863–1940), skådespelare
 Mikael Hagman (född 1968), företagsledare

 Nathalie Hagman (född 1991), handbollsspelare
 Niklas Hagman (född 1979), finländsk ishockeyspelare

 Oskar Hagman  (1880–1942), ämbetsman och politiker
 Ove Hagman (1933–2000), konstnär

 Palle Hagmann  (1916–1974), dansk skådespelare och varietéartist
 Patrik Hagman  (född 1976), finländsk teolog och författare
 Paul Hagman (1887–1964), skådespelare
 Per Hagman (född 1968), författare

 Rune Hagman (1914–2007), konstnär

 Sofia Hagman (1842–1900), finländsk folkhögskolepionjär
 Sophie Hagman (1758–1826), balettdansös
 Sven Hagman  (1941–2018), konstnär och författare

 Toivo Hagman (1904–1965), finlandssvensk författare
 Tore Hagman  (född 1952), naturfotograf
 Torsten Hagman (1893–1968), sjömilitär

 Wictor Hagman (1888–1937), skådespelare

Se även
 Hagman (motorstall) – ett svenskt motorstall

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland